Amal steht für:

 Amal, libanesische Partei, siehe Amal-Bewegung
 Amal (Vorname), weiblicher oder männlicher Vorname
 Amal (Unternehmen), britischer Vergaser-Hersteller
 Amal (Film), kanadischer Spielfilm (2007)

Amal ist der Familienname folgender Personen:
 Djaïli Amadou Amal (* 1975), kamerunische Schriftstellerin und Frauenaktivistin
 Natacha Amal (* 1968), belgische Schauspielerin

Siehe auch:
 Åmål
 Ammal